Луна може да се отнася до:

 Луна (с главна буква) – естественият спътник на Земята
 луна (с малка буква) – естествен спътник на друга планета
 „Луна“ – поредица от космически апарати на СССР
 Луна (Luna County) – окръг в Ню Мексико, САЩ
 Луна – българска попфолк певица
 „Луна“ – сръбска музикална група
 „Луна“ (Moon) – британски филм от 2009 г.
 „Луна“ (Soy Luna) – аржентински сериал, сниман със сътрудничеството на Дисни
 „Луна“ – теленовела

Вижте също 
 Синя Луна
 „Луната залезе“ (The Moon is Down) – роман от Джон Стайнбек от 1942 г.
 „Луната залезе“ – филм от 1943 г.
 „Луната е синя“ (The Moon is Blue) – филм от 1953 г.
 „Луда луна“ (Crazy Moon) – филм от 1987 г.
 „Човек на Луната“ (Man on the Moon) – филм от 1999 г.
 „Ева Луна“ (Eva Luna) – американска испаноезична теленовела, 2010 – 2011 г.
 „Две луни“ (Dos Lunas) – теленовела от 2014 г.
 „Дъщери на Луната“ (Hijas de la luna) – мексиканска теленовела от 2018 г.
 „Ягодова луна“ – български сериал от 2020 г.